Johan Goossens (cabaretier), Nederlands cabaretier en schrijver
 Johan Goossens (prior), Vlaams norbertijn en prior van de abdij van Grimbergen